Mamuju Tengah ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Barat. Hier leben 105.495 Einwohner (2010). Der Regierungsbezirk wurde am 14. Dezember 2012 durch Ausgliederung des Gebietes aus dem Regierungsbezirk Mamuju eingerichtet.

Geographie 
Mamuju Tengah hat eine Fläche von 3.014,37 km². Hauptstadt ist Tobadak.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Mamuju Tengah setzt sich aus fünf administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2010):

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Barat